Il singolare del torneo di tennis Morocco Tennis Tour 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Nina Bratčikova che ha battuto in finale Maria João Koehler 3-6, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Nina Bratčikova (campionessa)
 Ekaterina Ivanova (secondo turno)
 Anna Floris (quarti di finale)
 Laura Thorpe (quarti di finale)

 Natalie Piquion (primo turno)
 Estrella Cabeza-Candela (primo turno)
 Giulia Gatto-Monticone (primo turno)
 Tadeja Majerič (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Morocco Tennis Tour 2011